Kahane ist der Familienname folgender Personen:

 Anetta Kahane (* 1954), deutsche Journalistin und Autorin
 Arthur Kahane (1872–1932), österreichischer Dramaturg
 B. B. Kahane (Benjamin Kahane; 1891–1960), US-amerikanischer Filmproduzent
 Binyamin Ze’ev Kahane (1966–2000), israelisch-amerikanischer Rabbiner und Zionist
 Bruno Kahane (1909–1994), österreichischer Eishockeyspieler
 David Kahane (1903–1998), polnisch-israelischer Rabbiner
 Doris Kahane (1920–1976), deutsche Malerin und Grafikerin
 Emil Alexander Kahane (* 1955), österreichischer Unternehmer
 Ernest Kahane (1903–1996), französischer Chemiker
 Henry Kahane (1902–1992), österreichisch-US-amerikanischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Howard Kahane (1928–2001), US-amerikanischer Philosoph und Logiker
 Jack Kahane (1887–1939), britischer Schriftsteller und Publizist
 Jean-Pierre Kahane (1926–2017), französischer Mathematiker
 Jeffrey Kahane (* 1956), US-amerikanischer Musiker, Dirigent und Musikpädagoge
 Karl Kahane (1920–1993), österreichischer Unternehmer
 Kitty Kahane (* 1960), deutsche Illustratorin, Designerin und Malerin

 Meir Kahane (1932–1990), israelisch-amerikanischer Rabbiner und Zionist
 Patricia Kahane (* 1953), österreichische Bankierin und Bankmanagerin
 Peter Kahane (* 1949), deutscher Regisseur
 Peter P. Kahane (1904–1974), österreichisch-israelischer Archäologe
 Renée Kahane (1907–2002), griechisch-österreichische Romanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Roger Kahane (1932–2013), französischer Filmregisseur
 Tamás Kahane, deutscher Komponist und Musiker

Siehe auch:
 Satz von Gleason-Kahane-Żelazko, mathematischer Satz
 Kahane Chai, jüdische Organisation, siehe Kach und Kahane Chai
 Kasey Kahne (* 1980), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

 Kahana, Begriffsklärung